

Patronyme 

 Abram Krol (1919-2001) graveur et peintre français d'origine polonaise.
 Eric Krol est un patineur et un journaliste de la télévision belge né le  à Beloeil (Belgique). 
 Joachim Król est un acteur allemand né le  à Herne (Allemagne). 
 Kamil Król est un footballeur polonais né le  à Janow Lubelski.
 Krzysztof Król est un footballeur polonais né le  à Rydułtowy.
 Ruud Krol, aussi appelé Rudi Krol, était un footballeur néerlandais né le  à Amsterdam (Pays-Bas) (1.84m, ).
 Wacław Król est un pilote de chasse polonais, as des forces armées polonaises de la Seconde Guerre mondiale, né le  à Sandomierz en Pologne.

Lieu 
 Le Krol Kô (le parc à bœufs !) est un temple bouddhique sur le site d'Angkor au Cambodge.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme polonais
Patronyme néerlandais